New Baltimore kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Baltimore (Michigan)
New Baltimore (Pennsylvania)